Op Wimbledon 2021 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 8 tot en met zondag 11 juli 2021 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Aniek van Koot uit Nederland was ongeplaatst – zij strandde in de eerste ronde.

De andere Nederlandse deelneemster, Diede de Groot, was het eerste reekshoofd. Zij won het toernooi voor de derde maal, waarbij zij in de finale in twee sets zegevierde over de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane. Het was haar elfde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie enkelspel tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021